Oqaatsut bezeichnet:
 Oqaatsut, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Akulliit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Kitsissuarsuit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Qaarajuttuaraq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Qeqertarsuatsiaq, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Tunorsuaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Qeqertarsuatsiaq, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Tasiusarsuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Akia), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Oqaatsut (Insel, Oqaatsormiut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland